Руси (народ)
 Руси (молодіжний рух у Норвегії)